Tirana-Durrësi főegyházmegye, római katolikus érsekség Albániában
Tirana-Durrësi főegyházmegye vagy Albániai főegyházmegye, ortodox érsekség Albániában